Ostrovní hry 2005 se konaly na Shetlandách. V rámci těchto her se zde konal také fotbalový turnaj mužů, již devátý. Turnaj ovládl tým Shetland, který získal svůj historicky první titul. Guernsey po dvou titulech skončilo na stříbrné pozici. Boj o bronz lépe zvládla reprezentace Vnějších Hebrid. Prohraným zápasem o bronz na čtvrtém místě skončil Ostrov Man.

Účastníci

Skupinová fáze

Skupina 1

Skupina 2

Zápasy o umístění

Zápas o 9. místo

Zápas o 7. místo

Zápas o 5. místo

Zápas o bronz

Finále

Konečné pořadí

Reference 

Fotbal na Ostrovních hrách
Fotbalové události ve Skotsku
Shetlandy
Fotbal v roce 2005
Fotbal ve Spojeném království v roce 2005